Ардашев — російське прізвище. Жіноча форма — Ардашева.

Відомі носії 
 Ардашев Віктор Федорович — полковник армії УНР
 Ардашев Леонід Арсенійович — Герой Радянського Союзу
 Ардашев Павло Миколайович — російський історик, публіцист

Російські прізвища